Брен-сюр-Лонгне́, Брен-сюр-Лонґне () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний схід від Нанта, 20 км на північний захід від Анже.

Історія 

28 грудня 2015 року Брен-сюр-Лонгне, Жене, Ла-Пуез i Верн-д'Анжу було об'єднано в новий муніципалітет Ердр-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 345 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1011,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Брен-сюр-Лонгне
 Історія муніципалітету Брен-сюр-Лонгне
 [ Розташування муніципалітету Брен-сюр-Лонгне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара